Альяндра:

 Альяндра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Лиссабон
 Альяндра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба